Първа Бундеслига 2013/14 е 51-вият сезон на Първа Бундеслига, най-високото ниво в немския футбол. Сезонът започва на 9 август 2013 и завършва на 10 май 2014. Зимната почивка започва на 20 декември 2013 и завършва на 26 януари 2014. Байерн Мюнхен са настоящият шампион.

Отбори 
Обшо 18 отбора участват, 15 от предишния сезон и два, получили промоция от Втора Бундеслига. Фортуна Дюселдорф и Гройтер Фюрт изпадат след само сезон в Бундеслигата и са заменени от шампиона на Втора Бундеслига Херта Берлин и вицешампиона Айнтрахт Брауншвайг. Херта се завръщат в елита след само година, а Айнтрахт след 28 години прекарани във втора и трета дивизия. Последният участник е определен с плейоф, където 16-ият в Бундеслигата Хофенхайм победи 3-тият от Втора Бундеслига Кайзерслаутерн.

Информация

Промени в мениджърите 

 Бележки
 Хосеп Гуардиола е обявен за нов мениджър на Байерн през сезон 2013/14 на 16 януари 2013.

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Статистика 
От 25 август 2013 г.

Голмайстори

Асистенции

Призове

Играч на кръга 
В настоящия списък са изброени играчите на кръга според специалистите от известното спортно списание „Kicker“. В скоби с цифри е отбелязана поредността на наградата, която даден играч или отбор са получили.

kicker.de

Брой отбори по провинции

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Бундеслигата в DFB
 Списание Kicker

Първа Бундеслига
Сезон 2013/14 във футбола